Bobrovec může znamenat:
 Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš) — obec v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Bobrovec (potok) — potok na Slovensku, přítok Oravské přehrady
 Bobrovec (Západní Tatry) — hora na hranicích Slovenska a Polska